Västregöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Västregölen (Fridlevstads socken, Blekinge), sjö i Karlskrona kommun, 
Västregölen (Öljehults socken, Blekinge), sjö i Ronneby kommun,  (11,6 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn